

Albumy muzyczne 
 Legend – album grupy Bob Marley & The Wailers (1984)
 Legend – album grupy Clannad (1984)
 Legend – album grupy Lynyrd Skynyrd (1987)

Pozostałe 
 Legend – koreański serial historyczny
 Legend – amerykański film sensacyjny z 2015 roku, reż. Brian Helgeland

Zobacz też 

 Legenda
 The Legend